Никола́й Алекса́ндрович Миха́йлов:
 Михайлов, Николай Александрович (?—?) — Георгиевский кавалер; капитан; 30 декабря 1915.
 Михайлов, Николай Александрович (1906—1982) — член Президиума ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС, министр культуры СССР.
 Михайлов, Николай Александрович (1925—2004) — советский генерал-майор.